, nom de Dédale en anglais, peut désigner :

Mythologie 
 Daedalus, personnage de la mythologie grecque. Il a conçu le labyrinthe pour enfermer le Minotaure.

Véhicules 
 Le projet Daedalus, une étude de vaisseau interstellaire menée par la British Interplanetary Society entre 1973 et 1978.
 Le Daedalus, un avion à pédales qui détient le record du monde de distance pour un avion à propulsion musculaire.
 Le Daedalus, un ferry ayant appartenu à la compagnie grecque Minoan Lines de 1989 à 2005.

Géologie 
 Daedalus, un cratère lunaire.

Personnalité 
 Daedelus, compositeur de musique expérimentale de Los Angeles.

Publication 
 Dædalus, la revue de l'Académie américaine des Arts et Sciences.

Monde nautique 
 Daedalus, un catamaran.
Daedalus est récif au large de la mer rouge particulièrement connu par les plongeurs pour y rencontrer des bancs de requins marteaux.

Jeux 
 Daedalus, un émulateur de Nintendo 64 pour PSP.
 The Daedalus Encounter, jeu vidéo sorti en 1995 sur PC, Mac et 3DO.
 Nom du croiseur interstellaire dans la série Stargate Atlantis.
 Daedalus est le nom du vaisseau dans le jeu vidéo Mush, dans lequel se déroule une très large majorité des événements du jeu.
 Daedalus est un personnage de l'animé Ergo Proxy.
 Daedalus est une intelligence artificielle du jeu-vidéo Deus Ex.
 Daedalus est un antagoniste du jeu-vidéo Resistance 2.
 Daedalus est un objet du jeu-vidéo Dota 2.

Notes et références